Ferndale is de naam van meerdere plaatsen in de VS:
 Ferndale (Californië)
 Ferndale (Florida)
 Ferndale (Maryland)
 Ferndale (Michigan)
 Ferndale (Pennsylvania)
 Ferndale (Washington)